Visitantinnen-Kirche steht für
Visitantinnen-Kirche (Krakau)
Visitantinnen-Kirche (Warschau)